Feigères peut désigner :

 Feigères (Haute-Savoie), une commune de la Haute-Savoie.
 Feigères, hameau de la commune de Péron, dans le département de l'Ain.